Termin termoaza ima više značenja.

 Subtilizin, enzim
 Želatinaza A, enzim